Дмитрий Валерьевич Разумов (род. 7 февраля 1975 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский менеджер и предприниматель.

Биография и карьера 
Дмитрий окончил международно-правовой факультет Московского Государственного института международных отношений.

С 1994 по 1997 год работал юристом в международной юридической фирме Clifford Chance, занимаясь корпоративным и деловым правом. В 1997 году он становится заместителем начальника инвестиционно-банковского управления инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», а с 1999 года — управляющим директором «ЛВ Финанс» — независимой компании, специализирующейся в области корпоративных финансов и прямых инвестиций, преимущественно в сфере телекоммуникаций. С 2000 по 2003 г. входил в состав Совета директоров ЗАО «Соник Дуо», затем ОАО «МегаФон». В качестве заместителя Генерального директора ОАО ГМК «Норильский никель» Дмитрий с 2001 по 2005 г. курировал стратегию развития металлургической компании и вел сделки слияний-поглощений.

В мае 2007 г. Дмитрий Разумов вступил в должность Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ», учрежденного известным бизнесменом Михаилом Прохоровым. После своего ухода в политику в 2011 г. Михаил Прохоров стал называть Дмитрия Разумова «партнером».

C 2008 по 2012 был членом Совета директоров компании ОК РУСАЛ, а с 2008 по 2010 возглавлял Совет директоров Банка МФК. С июня 2009 г. по июнь 2010 г. входил в Совет директоров ОАО «ГМК Норильский никель».
С декабря 2008 г. входил в состав Совета директоров компании ОПИН, а с ноября 2010 г. избран его председателем.
В настоящее время также входит в Советы директоров следующих компаний: УК Интергео, Renaissance Financial Holdings Ltd., Intergeo MMC Ltd. C 2011 года возглавляет Совет директоров Страховой компании «Согласие». В марте 2014 года избран в Совет директоров компании «Уралкалий», а с мая 2014 г. возглавляет Совет директоров «Бруклин Нетс».

Доходы 
В ежегодном рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России в 2015 году занял 4-е место с доходом в $15 млн.

Семья 
Женат, трое детей.

Хобби 
Спортивные увлечения: футбол, хоккей и интервальные тренировки.

Примечания

Ссылки 
 Биография  Д. Разумова, генерального директора Группы «ОНЭКСИМ».
 Dmitry Razumov, who pushed Jason Kidd as Nets head coach, named Chairman
 Prokhorov’s Indispensable Man
 Может складываться впечатление, что мы сидим на мешке денег
 Кэшевая подушка позволяет никуда не спешить
 Все деньги на политику Михаил точно не потратил

Предприниматели России
Менеджеры России